Стягайловский сельский совет () — входит в состав
Середино-Будского района
Сумской области
Украины.

Административный центр сельского совета находится в
с. Стягайловка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Стягайловка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Белоусовка

Примечания